Portishead bezeichnet:

 Portishead (Band), britische Trip-Hop-Band
 Portishead (Album), Album der Band Portishead
 Portishead (Somerset), Ort in England